WOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woensdrecht (Paesi Bassi)
 woe – codice ISO 639-3 della lingua woleaiana